Tacoma kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tacoma (del av en befolkad plats), New South Wales, Wyong Shire,

USA 

 Tacoma (countyhuvudort), Washington, Pierce County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar